Эльбе — название и фамилия, может означать:

Топоним 
 Эльбе (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии.
 Эльбе / Эльба — крупная река в Чехии и Германии, впадает в Северное море.
 Эльбе (приток Эдера) — река в Германии, протекает по земле Гессен.

Фамилия 
 Эльбе, Августа фон (1828—?) — немецкая писательница.
 Эльбе, Дженни (род. 1990) — немецкая легкоатлетка.
 Эльбе, Лили (1882—1931) — датская трансгендерная женщина.
 Эльбе, Паскаль (род. 1967) — французский актёр, режиссёр и сценарист.

 Солнцев-Эльбе, Николай Адольфович (1902—1991) — советский географ и педагог.

См. также 
 Эльба

Примечания